Termenul „Brühl” se poate referi la:

Din punct de vedere etimologic (,  în limba germană veche înseamnă „mlaștină”, „pășune umedă”).
Localități:
Brühl (Rheinland) în Nordrhein-Westfalen,  Germania
Brühl (Baden) în Baden-Württemberg,  Germania
Brühl (Weitra)  și Oberbrühl în Niederösterreich, Austria

Brühl St. Gallen echipă de fotbal din Elveția